Williams Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Williams Township (Arkansas)
 Williams Township (Illinois)
 Williams Township (Calhoun County, Iowa)
 Williams Township (Hamilton County, Iowa)
 Williams Township (Michigan)
 Williams Township (Minnesota)
 Williams Township (Benton County, Missouri)
 Williams Township (Stone County, Missouri)
 Williams Township (Wayne County, Missouri)
 Williams Township (Kidder County, North Dakota)
 Williams Township (Nelson County, North Dakota)
 Williams Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Williams Township (Northampton County, Pennsylvania)